Het tennistoernooi van Wimbledon in 1971 bij de mannen werd voor de 85e keer gehouden van maandag 21 juni tot en met zaterdag 3 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Australiër John Newcombe won voor de derde keer het toernooi door in de finale de Amerikaan Stan Smith met 6-3, 5-7, 2-6, 6-4 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) zonder tiebreaksysteem. In elke set moest bij een  stand van 6-6 met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.
  Rod Laver (kwartfinale)
  John Newcombe (winnaar)
  Ken Rosewall (halve finale)
  Stan Smith (finale)
  Arthur Ashe (derde ronde)
  Cliff Richey (kwartfinale)
  Ilie Năstase (tweede ronde)
  Cliff Drysdale (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1971